La Lega Nazionale B 1952-1953, campionato svizzero di calcio di seconda serie, si concluse con la vittoria del Lucerna.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1953-1954.
      Retrocessa in Prima Lega 1953-1954.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 Lucerna e Biel/Bienne promosse in Lega Nazionale A.
 Zugo retrocessa in Prima Lega.

Calendario

Bibliografia 
Gazzetta Ticinese, annate 1952 e 1953.
L'Express, annate 1952 e 1953.
L'Impartial, annate 1952 e 1953.
Le Temps, annate 1952 e 1953.
Tribune de Lausanne, annate 1952 e 1953.

Collegamenti esterni 
 
  Classifica e marcatori su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953
1953 2